Pierrick Cros (1991) – calciatore francese
Pierrick Cros (1992) – calciatore francese